Зайчик має два значення: використовується як прізвище, а також як пестливе слово, значення якого «заєць».

Зайчик (прізвище):

 Зайчик Марк Меєрович (*1947) — російський та ізраїльський письменник.
 Зайчик Геннадій Львович (*1957) — американський шахіст, гросмейстер.
 Хольм ван Зайчик — псевдонім російських письменників В. Рибакова та І. Алімова.

В мистецтві 
 «Зайчик (фільм)» — стрічка українського актора та режисера Леоніда Бикова. Знята 1964 року.
 «Сонячний зайчик» — радянський мультфільм 1975 року.